Dediu:
 Dan Dediu
 Dumitru Dediu
 Ion Dediu
 Valentina Sandu-Dediu
 Corina Fusu (născută Dediu)

Nume de familie românești